Лас Сибелес има више значења:

 Лас Сибелес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Сибелес (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику